Агра может означать:

Топоним
 Агра — город на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш. Административный центр округа Агра.
 Агра (округ) — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Агра (провинция Варесе) — коммуна в Италии.
  — дем Древних Афин со святилищем Артемиды-охотницы.

Фамилия
 Агра, Салвадор (род. 1991) — португальский футболист.